Minev (en bulgare : Минев) est un nom de famille bulgare notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1917–2000), nationnaliste bulgare ;
  (1919–1984), chanteur d'opéra bulgare ;
  (1931–2017), joueur d'échecs bulgare ;
  (né en 1965), lanceur de marteau bulgare ;
 Veselin Minev (né en 1980), footballeur bulgare ;
 Yordan Minev (né en 1980), footballeur bulgare, frère jumeau du précédent.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare

de:Minev